De Turkse naam van de stad Efeze
 Efes Beverage Group, een Turkse bierproducent
 Efes Pilsen, een Turks biermerk
 Sportevenementen en -clubs gesponsord door dat biermerk:
 Anadolu Efes SK, een basketbalclub uit Istanboel
 EFES Pilsen Cup, een toernooi voor voetbalclubs in Antalya